Влади́мир Самуи́лович Бе́нкин (16 ноября 1928, Сызрань, Средневолжская область — 18 сентября 2011, Тольятти) — врач, альпинист, тренер.

Один из первых Тольяттинских альпинистов. Мастер спорта СССР (1962), инструктор-методист 1-й категории (с 1954 года). Врач-хирург высшей категории городской больницы № 1 (Тольятти).

С 1966 года — старший тренер сборов, экспедиций и команды участницы чемпионатов ЦС ДСО «Труд», СССР и России. Подготовил 11 мастеров спорта. Совершил более 250 различных восхождений. Личный спасательный жетон № 152. Среди альпинистов известен как «папа».

Биография 
Родился 16 ноября 1928 года в Сызрани. Его родители были участниками гражданской войны. Отец — Бенкин Самуил Иосифович (1899—1937), Первый секретарь Ставропольского РК ВКП(б) (1932—1933), окончил губсовпартшколу, в РККА (1919—1920), председатель Гомельского комитета Союза пищевиков (1921—1922), председатель Брянского городского комитета Союза химиков (1927—1928), старший инспектор биржи труда, работал в Оренбургской области, репрессирован. Приговорен: Военная Коллегия Верховного Суда СССР 29 января 1938 г. Приговор: ВМН Реабилитирован в мае 1957 года.

Мать — Пацкина Дора Наумовна — начальник госпитальной базы, заведующая аптекой.

1938—1941 — Ярославль. После расстрела отца переезд к родственникам в Ярославль. Во время войны, при бомбёжках города, во время тушения
зажигательных бомб на крышах, при взрыве получил контузию и переломы. Эвакуирован на дебаркадере по Волге в Ставрополь (ныне Тольятти).

1941—1946 — Ставрополь. Во время учёбы в школе работал на заготовке дров и сена.

1946—1951 — Ярославль. Обучение в Ярославском медицинском институте. Занимался гимнастикой и лыжным спортом. По ночам разгружал баржи.

1950 — Награждён путёвкой в альпинистский лагерь. Участвовал в спартакиаде народов Кавказа. Первая покоренная вершина «Казбек» и после этого заболел горами. В классификационном билете за 2 года: 15 вершин, 4 перевала. Получил значок альпинист СССР.

1952 — Ставрополь. Работал участковым врачом в зоне затопления Куйбышевгидрострой. Врач-хирург высшей категории городской больницы № 1 (Тольятти) — заведующий приёмным отделением.. 

Март 1957 — Учился в школе инструкторов, по окончании присвоено звание инструктора альпинизма СССР. Этим же летом сборы на Памир. В составе экспедиции академии наук СССР под руководством Е. И. Тамма. С ледника Федченко шеститысячники в том числе пик Парижской Коммуны 6357 м в качестве руководителя. После сборов, 26 сентября, в Ставрополе, был зарегистрирован брак Тамары Сергеевны и Владимира Самуиловича Бенкина.

1958 — Спортивный сбор Академия наук СССР, Безенги. Под руководством А. Гарф Бенкин осваивает новый район. Сделано несколько первопрохождений.

1975 год. Призёр чемпионата страны по альпинизму. Класс высотных восхождений.
Восхождение на Хан-Тенгри по восточному контрфорсу Северной стены. Команда Тольяттинского городского спорткомитета: В. Бенкин , Ю. Казаев, Б. Маврин, А. Пшеничников, А. Стацкий, О. Шаров..

1978 год. Чемпионат СССР по классу технически сложных восхождений, 2-е место
Восхождение на вершину Кирпич по ЮВ стене. Команда ЦС ДСО «Труд», тренер Бенкин В., Шаров О., Борзов Ю.

 1961—1985 — председатель секции альпинизма Куйбышевского обл. совета ДСО «Труд».
 1966—1970 — председатель Куйбышевской областной Федерации альпинизма.
 1985—1986 — председатель Центральной секции ДСО «Труд».
 1988—1991 — старший тренер Тольяттинского филиал альпинистского клуба «Вертикаль».
 1994—2011 — ст. тренер альпинистского клуба «Ушба» (Тольятти).
 2011 — преподаватель Центра подготовки промышленных альпинистов.

28 ноября 2009 года в доме Рерих (Тольятти) прошла презентация книги авторов «Вселенная папы Бенкина» посвященная его 80-летию.

До последних лет жизни ездил в горы, увлекается горными лыжами.Побывал на горнолыжных склонах России, Польши, Чехословакии, Швейцарии, Австрии.

Эталонные маршруты 
 Чёрная Незнакомка по Юго-восточному ребру, 4Б к/тр, (Г. Леонтьев, В. Бенкин, Г. Косенков, В. Овсянников, 11—13 августа 1965 года).
 Айлама по Правому ребру Южного контрфорса Западного гребня, 5А к/тр (В. Бенкин, В. Бочков, Г. Джапаридзе, Г. Леонтьев, 20—25 июля 1966 года)
 Ушгули Южная по Северо-восточному гребню, 2Б к/тр (И. Бакрадзе, И. Бакрадзе, В. Бенкин, Н. Гришков, И. Кудинов, 15 июля 1965 года)
 Шхара Южная по Восточному ребру, 5А к/тр (А. Наумов, В. Бенкин, Н. Гришков, И. Кудинов, 20—22 июля 1965 г.)
 Траверс Западной и Восточной вершин пика Урал с подъёмом на Западную по Западной стене — 5А к/тр (В. Рязанов, В. Бенкин, А. Рябухин, В. Самохвалов и В. Чернов — 17 июля 1961 г.).
 Архимед с северо-запада по кулуару — 3А к/тр (В. Рязанов, В. Бенкин, А Рябухин, В. Самохвалов и В. Чернов — 8 июля 1961 года.
 Миссестау по Восточной стене — 5А к/тр (Б. Гарф, В. Бенкин, Ю. Добрынин, Ю. Смирнов, Ю. Спиридонов и В. Шахвалов — 4 августа 1958 года)

Семья 
 Жена — Тамара Сергеевна Бенкина.
 Сын — Игорь Владимирович Бенкин (2 марта 1958, Тольятти — 15 августа 1996, Чогори). Мастер спорта СССР (1989), мастер спорта СССР международного класса (1993). Призёр чемпионатов СССР и России. Один из двух российский альпинистов, впервые взошедших на вершину К-2 (Чогори) с севера. Погиб при спуске с этой вершины.
 Дочь — Елена Владимировна Бенкина.
 Двое внуков — Александр и Владимир.

Примечания

Литература, ссылки 
 Жизненные Вехи Владимира Бенкина 
 Первые секретари укома, райкома, горкома, ВКПБ-КПСС Ставрополя-Тольятти
 Тольятти-К2-Русский проект
 Сайт городской клинической больницы № 1 Тольятти 
 Захаров П. П., Мартынов А. И., Жемчужников Ю. А. Альпинизм. Энциклопедический словарь

Ссылки 
 

Альпинисты СССР
Выпускники ЯГМА
Спортсмены Тольятти
Похороненные на Баныкинском кладбище